А́ндога:
 Андога — река в Вологодской области
 Андога — российский навигационный комплекс